Peilstein steht für:

 Peilstein (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht im Mittelalter
 Burg Peilstein, abgegangene Burg nordöstlich von St. Leonhard am Forst, Niederösterreich
 Großer Peilstein, Berg im Waldviertel, Niederösterreich
 Peilstein (Wienerwald), Berg im Wienerwald, Niederösterreich
 Peilstein im Mühlviertel, Marktgemeinde in Oberösterreich
 Peilstein (Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg), Dorf in der Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg in Bayern
 Peilstein (Gemeinde Ertl), Ortsteil von Ertl, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Peilstein (Gemeinde Weissenbach), Streusiedlung in der Gemeinde Weissenbach an der Triesting in Niederösterreich
 Peilstein (Ortler-Alpen), ein Berg nördlich des Ultentals.

Siehe auch:
 Beilstein